příjmení Kuchta, a Kuchtová , , , , , , ,  (> ):
 Martynas Kukta (Martin Kuchta, Marcin Kuchta; 1875 – 1941)
 Cyril Kuchta (1913, Spišská Stará Ves – 1995, Banská Bystrica)
 Gladys Kuchta (1915, Chikopee – 1998, Hamburk)
 Zygfryd Kuchta (* 1944, Diepholz)
 Jan Kuchta (* 1997), český fotbalista
 Dana Kuchtová (* 1961, Český Krumlov)
 Bartłomiej Kuchta (* 1971, Tychy)
 Rafał Kuchta (* 1986, Tychy)
 Taciana Kuchta (* 1990, Kobryn), běloruská veslařka
 Věra Kuchtová (* 1984, Turnov), česká herečka

Související články 
 Koch, Kochmann (-man)
 Kuchař (rozcestník) (-ar, -ár, -arz)
 Szakács

Česká příjmení
Polská příjmení
Běloruská příjmení
Ruská příjmení